Апачочи има више значења:

 Апачочи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Апачочи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику